São Thomé das Letras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Thomé das Letras (ort), Minas Gerais, 
 São Thomé das Letras (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar